Deze pagina is een subpagina van het artikel UEFA Champions League 2006/07. Hierin wordt de wedstrijd in de 1/8 finale tussen Celtic FC en AC Milan gespeeld op 20 februari nader uitgelicht.

Wedstrijdgegevens

Zie ook 
UEFA Champions League 2006/07
AC Milan in het seizoen 2006/07

Wedstrijd in de UEFA Champions League 2006/07
UEFA Champions League 
UEFA Champions League